СП-6:
 СП-6 (патрон) — специальный патрон 9×39 мм.
 Северный полюс-6 (СП-6) — советская научная дрейфующая станция, открытая в 1956 году.

См. также 
 СП
 SP